Plaats in Indonesië
 Keben (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Keben (Gading), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Keben (Turi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java